Unterlimbach heißen folgende geographische Objekte:

 Unterlimbach (Gemeinde Neudau), Ortschaft der Gemeinde Neudau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lendava, Gemeinde in der Region Prekmurje, Sloweniens (dt.: Unterlimbach)